Bichmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bichmann (1884–1945) deutscher Volkswirt und Politiker
 Karl Bichmann (1848–1929), Kreisrat im Großherzogtum Hessen